Скорлываново — название нескольких населённых пунктов:
 Скорлываново — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Скорлываново — деревня в Галичском районе Костромской области.